Condong kan verwijzen naar de volgende bestuurslagen in Indonesië:
Condong (Gading), provincie Oost-Java
Condong (Jaya Pura), provincie Zuid-Sumatra
Condong (Jamanis), provincie West-Java
Condong (Kertanegara), provincie Midden-Java